de Tonnac peut faire référence à :

Toponyme 
 Tonnac, commune française, située dans le département du Tarn.

Patronyme 
 Anne Tonnac (1954-), illustratrice française de livres pour la jeunesse.
 Hippolyte de Tonnac (1796-1873), homme politique français.
 Jean-Philippe de Tonnac, écrivain, journaliste et essayiste français.

Homonymie de patronyme